Abts est un patronyme porté notamment par :

 Marie Abts (1767-1853), couturière connue pour avoir confectionné le premier drapeau belge ;
 Tomma Abts (1967-), artiste peintre abstraite allemande ;
 Wautier Abts, peintre flamand.